Kokoï est un nom vernaculaire local, notamment utilisé par les Noanamá et les Emberá (peuples indigènes de Colombie), pouvant désigner plusieurs espèces différentes d'anoures (famille des Dendrobatidae) :

Références 

Dendrobatinae
Anoure (nom vernaculaire)